Morkramer ist der Familienname von:
 Arnold Morkramer (* 1929), deutscher Bildhauer